Les élections législatives saint-marinaises de 1959 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire est formée des forces de centre-droit, soit les chrétiens-démocrates et les socialistes démocrates indépendants, avec 36 sièges.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1959
1959 à Saint-Marin
Septembre 1959